Finsk har flere betydninger:

 Finsk (sprog) – det finske sprog.
 Finner – personer fra Finland.
 Finland – tilhørende Finland.